ÖSB steht für:

 Österreichischer Schachbund
 Österreichischer Schützenbund
 Österreichischer Schwerhörigenbund

OSB